Бирюса́ (Больша́я Бирюса́, О́на, хак. Ыына) — большая река в Восточной Сибири, Россия.

Общие сведения 

Слиянием с рекой Чуной образует Тасееву реку — приток Ангары (бассейн Енисея) — в 116 км от её устья, являясь левой составляющей. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края.

Общая протяжённость реки составляет 1012 км, площадь водосборного бассейна — 55 800 км². Ширина в устье — 170 метров, глубина — 4,5 метра, скорость течения — 1,4 м/с.

Питание реки снеговое и дождевое, в бассейне около 300 озёр.

Берёт начало на склонах Джуглымского хребта в Восточном Саяне. Далее течёт по Среднесибирскому плоскогорью. Река замерзает в ноябре, вскрывается в конце апреля, освобождается ото льда в начале мая.

На реке расположен город Бирюсинск.

Название происходит от «бирюс» (бирюсы) — группы отуреченного племени на отрогах Саяна.

В нижнем течении находятся несколько поселений старообрядцев (Шивера, Луговая, Усть-Кайтым), которые до сих пор ведут отсчёт времени от сотворения мира и поддерживают порядок собственными силами, обходясь без традиционных органов власти.

Реке посвящены песни Льва Ошанина и Эдуарда Колмановского «Бирюсинка» («Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит-поет на голоса»), и «Таежный вальс» («Но зато не найти полчаса, чтоб молчала моя Бирюса»).

Гидрология

Основные притоки 
(расстояние от устья)
 339 км: река Пойма (лв)
 490 км: река Топорок (пр)
 600 км: река Туманшет (лв)
 657 км: река Тагул (лв)
 830 км: река Малая Бирюса (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — Ангара
 Речной подбассейн — Тасеева
 Водохозяйственный участок — Бирюса

Интересные факты 
 В русле Бирюсы в 1963 году были найдены остатки Тяжёлого спутника 01 — первого советского венерианского зонда, запуск которого закончился неуспехом, после чего аппарат быстро вошёл в атмосферу Земли.

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Тасеевой
Реки Нижнеудинского района
Реки Тайшетского района
Реки Абанского района
Реки Тасеевского района
Реки Богучанского района